Het Ladbrokes.com World Darts Championship 2009 was het 16e wereldkampioenschap georganiseerd door de PDC sinds het zich afscheidde van de British Darts Organisation. Het toernooi begon op vrijdag 19 december 2008 eindigde op 4 januari 2009. Tijdens het toernooi waren er twee pauze's, tijdens kerst en nieuwjaar. Voor de tweede keer werd het toernooi gespeeld in het Alexandra Palace in Londen.

De Engelsman Phil Taylor won in de finale de titel terug van de Nederlander Raymond van Barneveld. In de kwartfinale gooide de Nederlander de eerste negendarter in de geschiedenis van PDC World Darts Championship.

Loting 
De loting voor de voorronde en eerste ronde werd gehouden op maandag 8 december 2008

Voorronde
De loting voor de voorronde was als volgt:

Eerste ronde
De wedstrijden in de eerste ronde werden gespeeld van 19 december tot en met 23 december 2008

Tweede ronde tot finale 

(*) Raymond van Barneveld gooit de eerste 9-darter tijdens dit WK.
 Als tijdens een wedstrijd een beslissende set gespeeld moet worden, moet die set met minimaal twee legs verschil worden gewonnen.
 Als er na zes legs in de beslissende set nog steeds geen winnaar is, wordt er een sudden death leg gespeeld.

Statistieken

Geplaatst
Het hoofdtoernooi werd gespeeld met zeventig spelers, twee meer dan in het vorige jaar. De top 32 van de ranglijst van de PDC op 1 december 2008 plaatste zich automatisch. Verder waren er ook zestien leden van de PDPA en 22 qualifiers. De eerste acht PDPA leden, die mee mochten doen, waren de spelers, die bij de PDPA het hoogst stonden, maar nog niet automatisch geplaatst waren. Voor de andere acht werd op 6 december 2008 een kwalificatietoernooi gespeeld in Telford.
Voor dit toernooi in 2009 waren de volgende spelers automatisch geplaatst:

Naast deze 48 spelers deden er nog 22 spelers mee, die zich op verschillende manieren gekwalificeerd hadden. Sommige spelers mochten meteen de eerste ronde in, terwijl anderen nog een extra kwalificatiewedstrijd moesten spelen.

Deelnemers per land

Televisie-uitzendingen 
Alle partijen van het toernooi zijn uitgezonden door Sky Sports in Groot-Brittannië, door SBS6 en Sport1 in Nederland en door Eurosport in diverse Europese landen.

Prijzengeld
Het World Championship 2009 had een totale prijzenpot van £740,000 - een stijging van £140,000 ten opzicht van het voorgaande jaar. Het prijzengeld voor de vroegtijdige uitschakelingen zijn gestegen, terwijl de opbrengst voor de winnaar en finalist ongewijzigd waren.

 Totaal budget: £740.000
 Winnaar: £125,000
 Nummer twee: £60.000
 Halvefinalisten: £30.000
 Kwartfinalisten: £20.000
 Verliezers derde ronde: £12,000
 Verliezers tweede ronde: £8,000
 Verliezers eerste ronde: £5,000
 Verliezers voorronde: £2,500
 Bonus voor een negendarter: £20,000

Referenties

Externe links
  de officiële site van de Ladbrokes.com PDC World Darts Championship

Darts in 2009
2009